Петър Попзлатев може да се отнася за:

 Петър Попзлатев (1895 – 1963), български политик, звенар;
 Петър Попзлатев (р. 1953), български режисьор.